

Codici 
 STN – codice aeroportuale IATA dell'aeroporto di Londra-Stansted, Londra, Regno Unito
 Super-twisted nematic display un tipo di display a cristalli liquidi

Aziende 
 STN (Satellite Telecommunications Network), una azienda slovena di telecomunicazioni